«Jeanny» — песня австрийского певца и музыканта Фалько c его третьего альбома Falco 3 (1985). В континентальной Европе была издана отдельным синглом в декабре того же 1985 года (это был третий сингл с данного альбома, после «Rock Me Amadeus» и «Vienna Calling»).

В Великобритании сингл с ней вышел летом 1986 года и достиг 68 места в национальном сингловом чарте (UK Singles Chart).

Музыкальный сайт Songfacts пишет:

Согласно всё тому же сайту Songfacts, «Jeanny» — один из редких примеров песни с текстом на смеси немецкого и английского — большая часть песни исполняется на немецком, а припев на английском.

В 2019 году песня прозвучала в первой серии второго сезона сериала «Тьма», первого немецкого продукта от Netflix.

Примечания

Ссылки 
 «Jeanny» на сайте Songfacts
 

Синглы 1985 года
Синглы 1986 года
Песни Фалько
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Песни 1985 года